est la formule brute de plusieurs isomères.

 honokiol, numéro CAS 
 magnolol ou magnoliol, numéro CAS